Toto je seznam měst v Libérii.

Zdaleka největší aglomerací v Libérii je Monrovia, kde 1. ledna 2005 žilo 1 622 381 obyvatel, což představuje asi polovinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 4 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 1. února 1974, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services (LISGIS)
 City Population – počty obyvatel liberijských měst v současnosti
 World Gazetteer – počty obyvatel liberijských měst v historii

 
Libérie
města